Lie to Me (album), het tweede album van gitarist Jonny Lang.
Lie to Me (Bon Jovi), een muzieknummer
Lie to Me (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie.
Lie to Me (2008), Amerikaanse film uit 2008